La saison 2013-2014 du championnat d'Argentine de football est la  professionnelle de la première division en Argentine. Les vingt meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, lors de deux tournois semestriels, qui couronnent pour chacun la première équipe au classement. À la fin du tournoi Final, un classement cumulé des trois dernières saisons détermine les trois clubs relégués en deuxième division.

Ce sont les formations de San Lorenzo de Almagro et du River Plate qui sont sacrées lors des tournois Inicial et Final. Il s'agit respectivement des  et  de champion d'Argentine de l'histoire de ces deux clubs.

Les clubs participants 

 River Plate
 Boca Juniors
 All Boys
 Arsenal
 Atlético de Rafaela
 Belgrano (Córdoba)
 Colón (Santa Fe)
 Quilmes
 Tigre
 Vélez Sarsfield
 San Lorenzo de Almagro
 Estudiantes (La Plata)
 Lanús
 Godoy Cruz (Mendoza)
 Newell's Old Boys (Rosario)
 Argentinos Juniors
 Racing Club
 Rosario Central - Promu de D2
Gimnasia y Esgrima (La Plata) - Promu de D2
 Olimpo (Bahía Blanca) - Promu de D2

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classements 

|valign=top align=left width=50%|
Tournoi Final :

|}
|}

Matchs

Tournoi Inicial 

|}

Tournoi Final 

|}

Relégation 
Un classement cumulé des trois dernières saisons est établi pour déterminer les trois relégués.

 Le Colón (Santa Fe) et l'Atlético de Rafaela sont à égalité parfaite au classement cumulé pour la dernière place de maintien en Primera Division. Un barrage entre les deux formations est donc organisé à Rosario.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Argentine de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Argentine de football
Argentine
Sport en Argentine en 2013
Sport en Argentine en 2014